Antonine est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Antonine est un prénom féminin qui se fête le 4 mai.  

Il s'agit de la version féminine d'.

Antonine est devenu un prénom rare dans les pays francophones, excepté sans doute au Québec. Ce prénom est aujourd'hui très peu usité : alors qu'on en dénombrait en France près d'une centaine chaque année au début du , ils sont moins d'une dizaine par an début du .

Personnage de l'Antiquité    
Antonine fut un nom assez répandu sous l'Antiquité. On retient notamment :
 Antonina (patricienne byzantine) ou Antonina, épouse du célèbre général Bélisaire et confidente de l'impératrice Théodora, femme de Justinien

Saintes chrétiennes    
 Antonine († 304), martyre brûlée vive à Nicomédie ; fêtée le 4 mai par les catholiques  et le  par les orthodoxes.
 Antonia Mesina (° 1919 - †  1935), bienheureuse Antonia Mesina, vierge martyre catholique.

Pseudonyme 
 Mademoiselle Antonine (1841-1925), actrice de théâtre française.

Notes et références    

Prénom féminin